«Чуть свет — в Кэ́ндлфорд» () — британский телесериал, созданный телекомпанией BBC по мотивам трилогии полуавтобиографических романов Флоры Томпсон. Сериал рассказывает историю Лоры Тимминс, деревенской девушки, получившей место на почте в соседнем городке, где жизнь бьёт ключом. Первая серия вышла в эфир 13 января 2008 года на телеканалах BBC One и BBC HD. Второй сезон открылся 21 декабря 2008 года специальным рождественским эпизодом. Третий сезон стартовал в Великобритании 10 января 2010 года. Четвёртый сезон начался 9 января 2011 года, а 22 января было объявлено, что этот сезон станет заключительным, несмотря на хорошие рейтинги. 13 февраля 2011 года вышла в эфир последняя серия.

Сюжет 
В центре сюжета — маленькое почтовое отделение провинциального городка Кэндлфорд. Его хозяйка Доркас Лейн берет себе в помощницы дальнюю родственницу, живущую в соседней деревушке Ларк Райз. Лора учится жить в городе, оставаясь при этом деревенской дочкой своих родителей. Каждая серия рассказывает историю тех или иных жителей Кэндлфорда и Ларк Райза: крестьян, фермеров, торговцев, их радости и горести, влюблённости и разочарования. Кусочки их жизней мы видим глазами Лоры и Доркас.

Актёрский состав

Приглашённые актёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2008 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Би-би-си
Экранизации романов Великобритании‎
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2011 году